El término Chicas Polar hace referencia a las modelos que han fungido como imagen de la campaña publicitaria de Cervecería Polar para promocionar una de sus marcas, la Cerveza Polar Pilsen, en Venezuela.

La campaña se lanzó por primera vez en el año 2001 y desde ese entonces se ha renovado anualmente.
Gran fama han tenido desde el año 2003 las vallas en las autopistas de Caracas y en otros lugares del país y los calendarios que han tenido como escenario paisajes venezolanos como los de las playas de Choroní o ríos de la Gran Sabana.
A partir de la campaña del 2006, se dio a las chicas la denominación "Chicas Pilsen".

Chicas Polar por año

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del producto Cerveza Polar Pilsen y de las Chicas Pilsen 

Cervecería Polar
Campañas publicitarias
Chicas Polar